James Reilly peut désigner :

 James Bernard Reilly (1845-1924), homme politique américain ;
 James E. Reilly (1948-2008), producteur et scénariste américain ;
 James F. Reilly (1954-), astronaute américain ;
 James D. J. Reilly (1760-1???), aventurier américain ;
 James W. Reilly (1828-1905), militaire et homme politique américain ;
 James Reilly (1835-1909), homme politique canadien ;
 James Reilly (1955-), homme politique irlandais ;
 Jim Reilly (1957-), musicien nord-irlandais.